Pituranthos triradiatus är en flockblommig växtart som beskrevs av Paul Friedrich August Ascherson och Georg August Schweinfurth. Pituranthos triradiatus ingår i släktet Pituranthos och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
triradiatus